Meda (Itàlia), municipi de la província de Monza i Brianza (regió de Llombardia)
 Meda Gran, illot de l'arxipèlag de les Illes Medes (Torroella de Montgrí, Baix Empordà)
 La Meda, muntanya del municipi d'Alins (Pallars Sobirà)
 Roc de la Meda, muntanya del municipi d'Alins (Pallars Sobirà)
 La Meda és un riu occità a la Vauclusa
 La Meda, és un raval del municipi occità de Castèunòu dau Martegue.